Ревущие сороковые () — название, данное моряками океаническому пространству между 40° и 50° широты в Южном полушарии Земли, где дуют сильные и устойчивые западные ветры, вызывающие частые штормы.

«... Флотилия прошла ревущие сороковые и неистовые пятидесятые широты и в ноябре начались промысловые будни. ...»

Из-за отсутствия замедляющих континентальных масс ветры особенно сильны в южной области Индийского океана. По широтам Ревущих сороковых Землю опоясывает Антарктическое циркумполярное течение.

Ветры Ревущих сороковых играли важную роль в . Ветры, возможно, были впервые определены голландским моряком Хендриком Браувером в 1611 году как способ быстрого перемещения через Индийский океан к Батавии (Голландская Ост-Индская компания) и стали использоваться в маршруте Браувера, названном в его честь.

См. также 
 Неистовые пятидесятые
 Пронзительные шестидесятые

Примечания

Ссылки 
 
 Ревущие, неистовые, безымянные…

Ветры
Субантарктика
Парусная эпоха